Gărzile Roșii reprezintă numele dat milițiilor socialiste sau comuniste formate cu scopul inițierii, sprijinirii sau apărării revoluțiilor comuniste în diferite state. Aceste unități paramilitare erau formate din muncitori înarmați, din dezertori sau militari lăsați la vatră. 

De-a lungul istoriei au existat mai multe astfel de organizații:

 Gărzile Roșii din timpul războiului civil din Finlanda;
 Gărzile Roșii din timpul revoluției ruse din 1917 și din timpul războiului civil din Rusia; 
 Gărzile Roșii din Republica Sovietică Bavareză;
 Gărzile Roșii din Republica Sovietică Ungaria (1918-1919).

Gărzile Roșii din China sunt de altă factură, fiind compuse în principal din studenți. Au fost înființate într-un stat comunist bine stabilizat, fiind gândite să sprijine interesele unei anumite facțiuni a Partidului Comunist Chinez împotriva facțiunilor concurente, în timpul perioadei ce avea să primească numele de Revoluția Culturală.

Vezi și 
 Roșu (dezambiguizare)

Comunism